SUK peut faire référence à :
 
 Sultan Kudarat, selon la norme ISO 3166-2:PH des subdivisions des Philippines,

Suk peut faire référence à :
 Cyril Suk (1967-), un joueur tchèque de tennis,
 ,
 Mohandas Suk, un personnage du cycle de fiction de Dune ayant fondé l'École Suk,
 les Suk (ou Pokot), une population d'Afrique de l'Est

Homonymie de patronyme